Seoul Metropolitan Rapid Transit Corporation (SMRT) é uma empresa estatal que administra as linhas de 5 a 8 do Metropolitano de Seul, na Coreia do Sul.

Em 2007, o número de passageiros por dia nas linhas 5-8 era de 2.037.000.

Linhas

Ver também 
 Korail
 Seoul Metro

Ligações externas 

 

Metrô de Seul
Empresas ferroviárias da Coreia do Sul
Empresas fundadas em 1994
Empresas de Seul